Breite Straße 15 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Breite Straße 15 (Magdeburg), Wirtschaftsgebäude in Magdeburg, Sachsen-Anhalt
 Breite Straße 15 (Quedlinburg), Kaufmannshof in Quedlinburg, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Breite Straße